Napló irodalmi műfaj
 A Nagyváradi Napló címváltozata 1934-1940 közt
 Napló Veszprém megyei napilap
 Napló 1976-os tévéfilm
 Naplózás vagy más néven logolás, számítástechnikai eljárás
 Napló szabadkai napilap, a Bácsmegyei Napló folytatása
 Napló a magyar TV2 egyik műsora